

Sigle 
 Carpal tunnel syndrome – sindrome del tunnel carpale
 Centro Territoriale di Supporto – ufficio che offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili
 Centro Turistico Studentesco e Giovanile – associazione non profit che si prefigge di promuovere il turismo giovanile
 Certificati a Sconto (CTS): titoli di stato il cui rendimento aveva una parte variabile (indicizzato alla metà del tasso dei Bot) e una parte fissa (con uno scontro prestabilito sul prezzo) emessi negli anni '80;
 Chinese Television System – rete televisiva taiwanese
 Clear To Send – uno dei segnali utilizzati nei bus di comunicazione seriale RS-232 EIA RS-232
 Common Type System – parte della specifica Common Language Infrastructure
 Cooperativa della tipografia a scuola, nome originario del Movimento di Cooperazione Educativa, ispirato alle idee di Célestin Freinet.
 Composite Technical Systems – an Italian producer of carbon fiber gas cylinders
Comitato Tecnico Scientifico – composto da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato che supportano il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nelle attività finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.663 del 18 aprile 2020)

Codici 
 CTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chitose di Sapporo (Giappone)
 cts – codice ISO 639-3 della lingua bicolana di Catanduanes settentrionale

Altro 
 Cadillac CTS – automobile della Cadillac